

Geografia

Austria 
 Rohrbach – powiat w kraju związkowym Górna Austria
 Rohrbach an der Gölsen – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Rohrbach an der Lafnitz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Rohrbach bei Mattersburg – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Mattersburg
 Rohrbach in Oberösterreich – byłe miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Rohrbach-Berg – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Czechy 
 Hrušovany u Brna (niem. Rohrbach) – gmina w powiecie Brno

Francja 
 Rohrbach-lès-Bitche – miejscowość i gmina w Lotaryngii
 Saint-Jean-Rohrbach – miejscowość i gmina w Lotaryngii

Niemcy 
 Rohrbach – dzielnica St. Ingbert
 Rohrbach – dzielnica Heidelbergu
 Rohrbach – dzielnica Sinsheim
 Rohrbach – część gminy (Ortsteil) Ilmtal-Weinstraße w powiecie Weimarer Land, Turyngia
 Rohrbach – gmina w powiecie Pfaffenhofen, Bawaria
 Rohrbach – gmina w powiecie Birkenfeld, Nadrenia-Palatynat
 Rohrbach – gmina w powiecie Rhein-Hunsrück, Nadrenia-Palatynat
 Rohrbach – gmina w powiecie Südliche Weinstraße, Nadrenia-Palatynat
 Rohrbach – gmina w powiecie Saalfeld-Rudolstadt, Turyngia
 Rohrbach – wspólnota administracyjna w powiecie Mühldorf am Inn, Bawaria
 Rohrbach – rzeka, dopływ Zorn

Szwajcaria 
 Rohrbach – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Zobacz też 
 Röhrbach
 Wartenberg-Rohrbach